Gerhard Gattinger (ur. 1976) – austriacki skoczek narciarski. Drugi zawodnik klasyfikacji generalnej Alpen Cup w sezonie 1992/1993 oraz drużynowy srebrny medalista zimowej uniwersjady (1999). 

W styczniu 1991 zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując 29. miejsce w Bad Goisern. Rok później w zawodach tego cyklu zajął 2. lokatę w Villach oraz 3. w Predazzo co przyczyniło się do zajęcia 2. pozycji w klasyfikacji generalnej sezonu 1992/1993. W styczniu 1996 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 66. miejsce w Bad Goisern. 20 grudnia 1997 zajął 3. lokatę w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Oberwiesenthal. W grudniu 1998 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 45. miejsce w Harrachovie. W styczniu 1999 zdobył srebrny medal drużynowo na zimowej Uniwersjadzie w Popradzie. Po raz ostatni na arenie międzynarodowej startował w lutym 2001 podczas zimowej Uniwersjady w Zakopanem.

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty G. Gattingera na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1976